Queen Charlotte Sound (Nieuw-Zeeland), een sound in Nieuw-Zeeland
 Queen Charlotte Sound (Canada), een sound in Canada